Lista obiektów Nowego Katalogu Ogólnego (NGC) o numerach 7001-7840. Ten katalog astronomiczny obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

7001 – 7100

7101 – 7200

7201 – 7300

7301 – 7400

7401 – 7500

7501 – 7600

7601 – 7700

7701 – 7800

7801 – 7840

Bibliografia 
 The NGC/IC Project 
 
 

 7001